Dimerosporiella — рід грибів родини Bionectriaceae. Назва вперше опублікована 1908 року.

Класифікація 
До роду Dimerosporiella відносять 8 видів:
 Dimerosporiella amomi
 Dimerosporiella cephalosporii
 Dimerosporiella guarapiensis
 Dimerosporiella leucorrhodina
 Dimerosporiella oidioides
 Dimerosporiella paulistana
 Dimerosporiella pipericola
 Dimerosporiella sensitiva

Примітки

Джерела 
 Spegazzini, C. 1908. Fungi aliquot paulistani. Revista del Museo de La Plata. 15:7-48 - P.10

Роди грибів
Сордаріоміцети